

Sport
 Grand Prix automobile de Belgique, une épreuve de Formule 1
 Grand Prix moto de Belgique, une épreuve de vitesse moto
 Grand Prix de Belgique de Champ Car, une épreuve de Champ Car